Прімейра ліга 2000—2001 — 67-ий сезон португальської Прімейра-Ліги. Чемпіонський титул вперше здобула Боавішта.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Марітіму взяв участь у Кубку УЄФА 2001—2002 як фіналіст Кубку Португалії 2000—2001.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прімейра Ліга на soccerway 

2000—2001
Португалія
Португалія
2000 у португальському спорті
2001 у португальському спорті